Place Dulcie-September est le nom donné à :

 une place à Avignon ;
 une place à Hennebont ;
 une place à Nantes ;
 une place à Paris ;
 une place à Saint-Nazaire.